Fossato steht für:

 Fossato Serralta, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Catanzaro, Region Kalabrien.
 Fossato di Vico,  eine italienische Gemeinde in der Provinz Perugia in Umbrien.